Meadville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Meadville (Mississippi)
Meadville (Missouri)
Meadville (Pennsylvania)